Супханбурі:

 Супханбурі — провінція в центральній частині Таїланду. 
 Супханбурі — місто в Таїланді, столиця однойменної провінції. 
 Супханбурі — річка в Таїланді.